Wykoff ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Wykoff (1909–1980), US-amerikanischer Leichtathlet
 Frank C. Wykoff (* 1942), amerikanischer Ökonom

Wykoff heißt der Ort
 Wykoff (Minnesota), USA

Siehe auch
 Wyckoff